Gabbani puede hacer referencia a:

Francesco Gabbani, cantautor italiano.
Judith Gabbani, actriz argentina.